Colors of the Wind — песня, написанная композитором Аланом Менкеном и поэтом Стивеном Шварцом для мультфильма студии Уолта Диснея 1995 года «Покахонтас». В оригинале песня исполнялась американской певицей и актрисой Джуди Кун. В заключительных титрах её исполняет Ванесса Уильямс, именно её версия вошла в официальный саундтрек и наиболее известна.

Песня удостоилась премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус» в категории лучший саундтрек.

Популярность песни 
Colors of the Wind стала одним из самых больших достижений в карьере Ванессы Уильямс, было продано более 500 000 копий и сингл получил статус «золотого». Песня поднялась до 4 строчки в чарте «Billboard Hot 100», и Уильямс получила свою очередную номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший женский поп-вокал».

Кавер-версии 
Из-за огромной популярности впоследствии многие исполнители записывали кавер-версии на песню. Такие как Сара Рамирес, Ванесса Хадженс, Эдита Гурняк, Георге Замфир и многие другие.

Версия Ванессы Уильямс

Персонал 
 Ванесса Уильямс: ведущий вокал
 Алан Менкен: музыка
 Стивен Шварц: слова
 Робби Бьюкенен: аранжировщик, клавишные
 Кит Томас: продюсер, аранжировщик, дополнительные клавишные, синтезаторы, программирование барабанов, бас-синтезатор
 Марк Хэммонд: программирование барабанов
 Джерри Макферсон: гитары
 Билл Миллер: флейта
 Ронн Хафф: оркестровые аранжировки
 Струнная машина Нэшвилла: оркестр

Чарты и сертификации

Версия Ванессы Уильямс

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Версия Джуди Кун

Сертификации

Примечания 

Песни Ванессы Уильямс
Песни из мультфильмов
Песни — лауреаты премии «Оскар»
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Песни, написанные Аланом Менкеном
Песни на слова Стивена Шварца
Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа
Синглы Hollywood Records
Синглы Ренессанса Диснея
Покахонтас (франшиза)